Arta bezeichnet

 Artà, eine Stadt auf der spanischen Insel Mallorca
 Arta (Griechenland), eine Stadt in der griechischen Region Epirus
 Arta (Regionalbezirk), eine griechische Verwaltungseinheit
 Arta (Dschibuti), eine Stadt in Dschibuti
 Arta (Region), Region in Dschibuti.

Arta ist zudem ein albanischer weiblicher Vorname, welcher vor allem von den Çamen gebraucht wird, er bedeutet die Goldene. Bekannte Namensträgerinnen:
 Arta Jakupi (* 1979), kosovarische Hochschullehrerin für Architektur
 Arta Dobroshi (* 1979), albanische Schauspielerin
 Arta Bajrami (* 1980), albanische Popmusikerin